

Biografia 
Il 25 novembre 1412 sposò a Landshut Enrico il Ricco, duca di Baviera-Landshut, al quale diede tre figli:

 Ludwig (1417-1479), duca di Baviera-Lanshut;
 Johanna († 1461), sposò Ottone I del Palatinato-Mosbach;
 Elisabeth († 1443), sposò Ulrico V del Württemberg.

Ascendenza

Bibliografia 
 Constantin Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich, Vienna, 1861, Vol. VII, p. 3 (versione online)

Altri progetti 

Margherita